Порай:

 Порай — польский дворянский герб.
 Порай — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Мышкувский повят, Силезское воеводство.
 Порай — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в селе Порай в гмине Порай.
 Порай — водохранилище, известное так же как Порайское озеро — водоём на реке Варта.
 Порай — озеро в Тюменской области России.

См. также 
 Порай-Кошиц — литовский шляхетский род.